Ron Kovic – scrittore, attivista e militare statunitense
 Tone Kovič – politico sloveno